Mount Olive désigne notamment les lieux suivants :

, un quartier de Toronto.
 , une montagne des Rocheuses canadiennes à la frontière de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.



Alabama 
 Mount Olive, une ville fantôme du comté de Barbour.
 Mount Olive, une ville fantôme du comté de Lauderdale.
 Mount Olive, une communauté non-incorporée du comté de Lauderdale.
 , une census-designated place du comté de Coosa.
 Mount Olive, une census-designated place du comté de Jefferson.

Caroline du Nord 
 Mount Olive, ville située dans les comtés de Wayne et de Duplin.

Illinois 
 Mount Olive, une ville du comté de Macoupin.
 Mount Olive Township, un township du comté de Macoupin.

Indiana 
 , une communauté non-incorporée du comté de Martin.

Kentucky 
 , une communauté non-incorporée du comté de Lee.

Mississippi 
 Mount Olive, une ville du comté de Covington.

New Jersey 
 Mount Olive, un township du comté de Morris.

Ohio 
 , une communauté non-incorporée du comté de Clermont.